Яркенд —  оаза, повіт та місто у Сіньцзяні, Китай.
 Яркенд — річка  у Сіньцзяні, Китай; притока річки Тарим.
 Яркенд — феодальна держава у Західній частині Східного Туркестану відоме також як Могул.

Див. також 
 
 Яркендський заєць
 Яркендська битва